Oberthalham ist der Ortsname von

 Oberthalham (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Oberthalham (Haarbach), Ortsteil der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau, Bayern
 Oberthalham (Oberbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Oberthalham (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Oberthalham (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern

 Oberthalham (Gemeinde Ohlsdorf), Ortschaft von Ohlsdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Siehe auch:
 Oberthalheim